Humada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Humada (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Humada (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar